Queer steht für:

 queer, englisch für „abweichend“, Sammelbewegung zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten
 Queer.de, deutschsprachiges LGBT-Onlinemagazin (seit 2003)
 Nina Queer (* 1984/1985), Pseudonym eines deutsch-österreichischen Entertainers, Sängers und Travestiekünstlers
 Queer Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Queer-Theorie (Kulturtheorie)
 Queer Studies (Forschungsrichtung)

 Quer (Begriffsklärung)